Hermann Aumer ist der Name folgender Personen:

* Hermann Aumer (Wirtschaftsführer) (1889–1974), deutscher Wirtschaftsführer und Diplomat
 Hermann Aumer (Politiker) (1915–1955), deutscher Politiker (SPD, BP), MdB